— японский топоним и фамилия:

 Ёсии — феодальное княжество в Японии периода Эдо
 Ёсии — река в Японии на острове Хонсю
 Ёсии Исаму — японский поэт и драматург начала XX века